Quendt steht für

 Dr.-Quendt-Backwaren, auf die 1876 gegründete „Original Wiener Waffel-, Hohlhippen-, Bisquit- etc. Special-Fabrik“ zurückgehender, 1991 neu firmierter Backwarenhersteller mit Sitz in Dresden und Coschütz
 Schützmeister & Quendt (SQ oder S & Q), im 19. Jahrhundert in Thüringen gegründete Porzellan- und Puppenmanufaktur mit Sitz in Boilstädt